

Geografia 
 Heras de Ayuso – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Navares de Ayuso – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Elías Ayuso – cestista statunitense naturalizzato portoricano
 Isabel Díaz Ayuso – politica e giornalista spagnola
 Juan Ayuso – ciclista spagnolo
 Marisol Ayuso – attrice spagnola
 Miguel Ángel Ayuso Guixot – cardinale e vescovo cattolico spagnolo